Niebaum ist der Familienname von: 

 Gerd Niebaum (* 1948), deutscher Jurist und Funktionär
 Hermann Niebaum (* 1944), deutscher Philologe